Un argentier peut être :
 le métier d'argentier, apparu en 1317, qui consistait en la charge des finances (argenterie) à la cour d’un seigneur ; 
 le grand argentier, qui était en France l'équivalent du ministre des finances ;
 un meuble, l'argentier, où les objets en argent sont entreposés.

Un Argentier est un habitant d'Argentières, en France.